Milliarium Aureum (Золотой мильный камень) — некогда колонна из позолоченной бронзы на римском форуме, древнеримский аналог нулевого километра.

Колонна была возведена по приказу императора Августа в 20 году до н. э. Прежде на колонне были отмечены названия столиц провинций Римской империи и расстояния от Рима до них. От камня начинались все основные дороги империи. До наших дней сохранились части основания колонны.

Литература 
 Zaccaria Mari, «Miliarium aureum», in Eva Margareta Steinby (a cura di), Lexicon topographicum urbis Romae, III (H-O), Roma 1996, pp.250-251.

Римский форум
Колонны Рима